Miljutin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexejewitsch Miljutin (1816–1912), russischer Kriegsminister und Feldmarschall
 Juri Sergejewitsch Miljutin (1903–1968), sowjetischer Komponist

 Wadim Dmitrijewitsch Miljutin (* 2002), russischer Fußballspieler
 Wladimir Alexejewitsch Miljutin (1826–1855), russischer Publizist, Ökonom und Sozialist (Bruder des Dmitri A. Miljutin und N. A. Miljutin)
 Wladimir Pawlowitsch Miljutin (1884–1937), sowjetischer Politiker

ru:Милютин